Matwejew (russisch Матвеев) oder Matwejewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Terentjewitsch Matwejew (1878–1960), russischer Bildhauer
 Alexei Alexandrowitsch Matwejew (* 1970), sowjetischer Schwimmer 
 Andrei Artamonowitsch Matwejew (1666–1728), russischer Diplomat
 Artamon Sergejewitsch Matwejew (1625–1682), russischer Politiker

 Denis Wladimirowitsch Matwejew (* 1983), russischer Kosmonaut

 Galina Iwanowna Matwejewa (1933–2008), sowjetisch-russische Prähistorikerin und Hochschullehrerin
 Iwan Petrowitsch Matwejew (1914–1984), sowjetischer Segler 
 Jelisaweta Matwejewa (* 2001), kasachische Hochspringerin
 Konstantin Konstantinowitsch Matwejew (1875–1954), russischer Geologe, Mineraloge und Hochschullehrer
 Ljudmila Michailowna Matwejewa (* 1957), russische Langstreckenläuferin
 Maxim Alexandrowitsch Matwejew (* 1982), russischer Schauspieler 
 Natalja Konstantinowna Matwejewa (* 1986), russische Skilangläuferin

 Nowella Nikolajewna Matwejewa (1934–2016), russische Dichterin 
 Olga Matwejewa (* 1975), spanische Beachvolleyballspielerin
 Raissa Wladimirowna Matwejewa (* 1979), ehemalige russische Sommerbiathletin
 Sergei Jurjewitsch Matwejew (* 1972), russischer Ruderer
 Swetlana Wladislawowna Matwejewa (* 1969), russische Schachspielerin
 Tatjana Wiktorowna Matwejewa (* 1985), russische Gewichtheberin

 Wladimir Borissowitsch Matwejew (* 1944), russischer Mathematiker

Siehe auch:
 Serhij Matwjejew (* 1975), ukrainischer Radsportler
 Joseph Constant (Pseudonym Michel Matveev; 1892–1969), französisch-israelischer Bildhauer und Schriftsteller